Miejscowości w USA:
 Morrow – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Clayton
 Morrow – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Warren
Gminy w USA:
 Morrow (ang. Morrow Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Washington
 Morrow (ang. Morrow Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Adair
 Morrow (ang. Morrow Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Macon
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Morrow (ang. Morrow County) – w stanie Ohio
 hrabstwo Morrow (ang. Morrow County) – w stanie Oregon